C74, C-74 ou C.74 peut désigner :
 Caudron C.74, un prototype d’avion de ligne français ;
 Douglas C-74 Globemaster, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne de la surrénale, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse planétaire NGC 3132 dans la constellation des Voiles, notée C74 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres